Рома́нь () — название нескольких коммун во Франции:

 Романь — в департаменте Вьенна.
 Романь — в департаменте Жиронда.

См. также 
 Романь, Константин Кириллович (1939—2014) — советский колхозный деятель, дояр, Герой Социалистического Труда.